EE poate fi:
 Estonia, codul ISO 3166-1 al acestei țări (din limba estoniană: Eesti)
 .ee, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Estonia